

Саратовський — хутір, Зілаїрський район, Башкортостан
 Саратовський — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Саратов